Трговиште се може односити на:

 Трговиште, ранији назив за простор трг са окружењем

или:

 Трговиште (Трговиште), насеље у Србији
 Општина Трговиште, општина у Србији
 Трговиште (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Србија
 Трговиште (Сокобања), насеље у општини Сокобања, Србија
 Трговиште (Краљево), насеље града Краљева, Србија
 Трговиште (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Трговиште (Бугарска), град у Бугарској
 Општина Трговиште (Бугарска), општина у Бугарској
 Трговиште (Румунија), град у Румунији
 Општина Трговиште (Румунија), општина у Румунији,
 Трговиште (Тимиш), насеље у округу Тимиш, Румунија
 Старо Трговиште ( — Ески Базар = Стари Пазар), изворни српски назив за локалитет Пазариште испод Старог Раса код Новог Пазара, Србија
 Ново Трговиште ( — Јени Базар = Нови Пазар), изворни српски назив за град Нови Пазар, Србија
 Старо Трговиште, предтурски назив за Башчаршију, Сарајево, Федерација БиХ, БиХ